Simpa kan syfta på flera saker:
 En familj av taggfeniga fiskar som heter: Simpor. 
 En enskild fiskart som finns i Stilla havet: Simpa (art)
 En stad i Ghana känd som Simpa, se Winneba. 
 En medeltida frälseätt, se Simpa (släkt).